Vettori peut faire référence à :
 la famille Vettori, lignée noble de Florence ;
 Francesco Vettori (1474-1539), diplomate italien ;
 Piero Vettori (1499-1585), philologue et humaniste italien ;
 Ernst Vettori (né en 1964), sauteur à ski autrichien ;
 Luca Vettori (né en 1991), joueur italien de volley-ball.

Homonymie de patronyme italien
Patronyme italien